Postoje dvojica vladara po imenu Aleksandar Karađorđević. Također, još je živ unuk Aleksandra I.

 Aleksandar Karađorđević, knez Srbije 1842. – 1858.
 Aleksandar I. Karađorđević, kralj Kraljevine SHS odnosno Jugoslavije 1921. – 1934.
 Aleksandar II. Karađorđević, sin posljednjeg jugoslavenskog kralja, Petra II. Karađorđevića, i sadašnji starješina Doma Karađorđevića.
 Aleksandar Karađorđević (sin Aleksandra II.), unuk posljednjeg jugoslavenskog kralja